Такмичење у десетобоју у мушкој конкуренцији био је једна од 22 дисциплине на 1. Европском првенству у атлетици 1934. у Торинуу одржано је 8. и 9. септембра  на Стадиону Бенито Мусолини.

Земље учеснице 
Учествовало је 11 такмичара из 8 земаља.

Освајачи медаља

Резултати

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 1934. на сајту ЕАА
+ Резултати трке на 100 метара ЕП 1934. сајт todor66.com

Европско првенство у атлетици на отвореном 1934.
Десетобој на Европском првенству у атлетици на отвореном